De Trofeo Pichichi is een trofee die in de Spaanse Primera División wordt gegeven aan de topscorer sinds 1929. Deze prijs wordt uitgedeeld door de Spaanse sportkrant Marca, na het einde van elk seizoen. Deze prijs is vernoemd naar de bijnaam van Rafael Moreno Aranzadi, aanvaller van Athletic de Bilbao. Een vergelijkbare prijs is er ook voor de Segunda División A. Het record aantal overwinningen staat op 8 op naam van de Argentijn Lionel Messi.

Lijst van winnaars per jaar 

Voetbalprijs
Spaanse prijs
Voetbaltopscorer
Spaanse voetbalcompetitie